Miquel Farré i Albagés (1901-1978), pintor.
 Miquel Farré i Mallofré (1936-2021), pianista i mestre internacional d'escacs.